La Copa Challenge d'handbol és la tercera competició europea de clubs en importància, després de la Lliga de Campions i la Copa EHF d'handbol. És organitzada anualment per la EHF (European Handball Federation) des de 1996. Fins a l'any 1999 s'anomenà City Cup.

Guanyadors

Clubs campions en categoria masculina

City Cup 
 1993-94 TuSEM Essen 
 1994-95 TV Niederwürzbach 
 1995-96 Drammen HK 
 1996-97 TuS Nettelstedt 
 1997-98 TuS Nettelstedt 
 1998-99 SG Flensburg-Handewitt 
 1999-00 TV Großwallstadt

Challenge Cup 
 2000-01 RK Jugovic Kac 
 2001-02 Skjern Håndbold 
 2002-03 Skjern Håndbold 
 2003-04 IFK Skövde HK 
 2004-05 Wacker Thun 
 2005-06 FC Steaua Bucureşti 
 2006-07 CS UCM Resita 
 2007-08 CS UCM Resita 
 2008-09 CS UCM Resita 
 2009-10 Sporting Clube de Portugal 
 2010-11 RK Cimos Koper 
 2011-12 AC Diomidis Argous 
 2012-13 SKA Minsk 
 2013-14 IK Sävehof 
 2014-15 HC Odorheiu Secuiesc 
 2015-16 ABC Braga 
 2016-17 Sporting Clube de Portugal 
 2017-18 AHC Potaissa Turda 
 2018-19 CSM București

Clubs campions en categoria femenina

City Cup 
 1993-94 Buxtehuder SV 
 1994-95 Rotor Volgograd 
 1995-96 AS Silcotub Zalau 
 1996-97 Frankfurter Handball 
 1997-98 Ikast FS 
 1998-99 -- (posposada)
 1999-00 Rapid Bucarest

Challenge Cup 
 2000-01 Handball Cercle Nimes 
 2001-02 Universitatea Remin Deva 
 2002-03 Borussia Dortmund 
 2003-04 FC Nürnberg 
 2004-05 TSV Bayer 04 Leverkusen 
 2005-06 C.S. Rulmentul Brasov 
 2006-07 HC "Naisa" Nis 
 2007-08 VfL Oldenburg 
 2008-09 Handball Cercle Nimes 
 2009-10 Buxtehuder Sportverein 
 2010-11 Mios Biganos 
 2011-12 Le Havre AC Handball 
 2012-13 Banik Most 
 2013-14 H 65 Höör 
 2014-15 Mios Biganos 
 2015-16 Rocasa Gran Canaria 
 2016-17 Lokomotiva Zagreb 
 2017-18 MKS Lublin 
 2018-19 Rocasa Gran Canaria

EHF European Cup 
 2019-20 Cancelat
 2020-21 Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol

Enllaços externs 
 Resultats masculins  
 Resultats femenins  

Competicions d'handbol europees